Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 21 au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Appelmans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amanda Coetzer et Alexandra Fusai.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1997
Budapest
Sport en Hongrie en 1997
Tennis en avril 1997